Valcalepio,  una zona situata nella Provincia di Bergamo
Valcalepio, un vino DOC prodotto in provincia di Bergamo nelle sue varianti:
Valcalepio Bianco
Valcalepio Rosso
Valcalepio Moscato Passito
Valcalepio Rosso Riserva